Уго Тоньяцци (, 23 марта 1922, Кремона — 27 октября 1990, Рим) — итальянский актёр театра и кино, кинорежиссёр, неоднократный лауреат премий «Серебряная лента» (1964, 1966, 1968, 1982), «Давид ди Донателло» (1970, 1976) и др., призёр Каннского кинофестиваля (1981). Один из крупнейших мастеров комедии по-итальянски.

Биография 
Оттавио Тоньяцци появился на свет в семье инспектора страховой компании. Впервые вышел на театральную сцену театра Доницетти в Бергамо в четыре года.

В 1936 году в возрасте четырнадцати лет начал работать на фабрике по производству колбас Negroni. Во время Второй мировой войны выступал в концертных бригадах на фронте. В 1944 году в родном городе Кремоне был архивариусом. С 1945 года выступал на эстраде и в театре.

Кинокарьера его началась в 1950 году в фильме режиссёра Марио Маттоли «Мальчишки-курсанты». В 1954—1960 годы с большим успехом выступает в телешоу Раймондо Вианелло на итальянском ТВ с комическими номерами и скетчами.

Наиболее весомые роли Тоньяцци — Уго в «Большой жратве» Феррери, Ренато Балди в фильмах Эдуара Молинаро «Клетка для чудаков» (1978) «Клетка для чудаков 2» (1980) и «Клетка для чудаков 3» (1985), Примо Спаджиарри в драме Бернардо Бертолуччи «Трагедия смешного человека» (1981).

В 1980-е годы работал главным образом в театре.

В браке с актрисой Франкой Бетойя (род. в 1936 году) воспитывал двоих детей. Его сын — Рикки Тоньяцци, кинорежиссёр, актёр, исполнил роль сына персонажа Тоньяцци-старшего в фильме «Трагедия смешного человека».

Уго Тоньяцци скоропостижно скончался 27 октября 1990 года во сне от инсульта. Похоронен на монументальном кладбище Веллетри.

Избранная фильмография 
  — I cadetti di Guascogna — Уго Босси
  — «Любовь в городе» (L’Amore in città, эпизод «Итальянцы оборачиваются», реж. Альберто Латтуада)
  — «Доверенное лицо этих дам» (Le Confident de ces dames, реж. Жак Буайе) — виконт Цезарь де Конте Бьянко
  — «Как хорошо жить» (Quelle joie de vivre, реж. Рене Клеман) — анархист 
  — «Фашистский вожак»
  — «Привольная жизнь» (La cuccagna) — автомобилист
 1962 — «Безумное желание» (La voglia matta) — Антонио Берлингиери
 1962 — «Поход на Рим» (La Marcia su Roma, реж. Дино Ризи) — Умберто Гавацца
 1962 — «Современная история: Королева пчёл» (Una storia moderna: l’ape regina, реж. Марко Феррери) — Альфонсо  — «РоГоПаГ» (Ro.Go.Pag., реж. Грегоретти, Уго) — Тоньи 1963 — «Чудовища», (I Mostri, реж. Дино Ризи) — отец / полисмен / Стефано...
 1964 — «Великолепный рогоносец» - Андреа
  — «Моторизованные» (I motorizatti) — Ахилле Пестани
 1964 — «Антисекс» — профессор 
 1964 — «Женщина-обезьяна» (La donna Scimmia, реж. Марко Феррери) — Антонио Фокаччиа
  — «Комплексы» (I Complessi, реж. Франко Росси) — профессор Гильдо Беоцци
 1965 — «Я её хорошо знал» (Io la consocevo bene, реж. Антонио Пьетранджели) — Джиджи Баггини
  — «Аморальный» (L’immorale, реж. Пьетро Джерми) — Серджо Мазини
  — «Вопрос чести» (Una questione d’onore, реж. Луиджи Дзампа) — Эфисмо Мулас
  — «Отец семейства» (Il Padre di famiglia, реж. Нанни Лой) — Ромео
 1968 — «Убей меня поцелуями» (Straziami, ma di baci saziami, реж. Дино Ризи) — Умберто Цицери
 1968 — «Да, синьор» (Sissignore, реж. Уго Тоньяцци) — Оскар Петтини
 1968 — «Барбарелла» (Barbarella, реж. Роже Вадим) — Марк Хэнд
 1969 — «В год господень» / Nell’anno del Signore, реж. Луиджи Маньи — кардинал Агостино Риварола
  — «Свинарник» (Porcile, реж. Пьер Паоло Пазолини) — Хердхитце  — «Сатирикон» (Satyricon, реж. Джан Луиджи Полидоро) — Трималхион  — «Калиффа» — Аннибале Добердо
 1970 — «Одинокие сердца» (Cuori solitari, реж. Франко Джиральди) — Стефано
  — «Аудиенция» (L’Udienza, реж. Марко Феррери) — Аурелиано Диас
 1971 — «Именем итальянского народа» (In nome del popolo italiano; в советском прокате «Полмиллиарда за алиби», реж. Дино Ризи) — Мариано Бонифаци
  — «Мастер и Маргарита» — Николай Алексеевич Максудов, Мастер  — «Собственность больше не кража» (La proprietà non è più un furto, реж. Элио Петри) — Мацелайо
 1973 — «Большая жратва» (La Grande Abbuffata, реж. Марко Феррери) — Уго
 1973 — «Хотим полковников» (Vogliamo i colonnelli, реж. Марио Моничелли) — Джузеппе Тритони
  — «Народный роман» (Romanzo popolare, реж. Марио Моничелли) — Джулио Баслетти
 1974 — «Не тронь белую женщину» (Touche pas à la femme blanche!, реж. Марко Феррери) — Митч
  — «Мои друзья» (Amici miei, реж. Марио Моничелли) — Лелло Машетти 
 1975 — «Третья степень» (La faille, реж. Петер Фляйшман) — Георгис
 1975 — «Утка под апельсиновым соусом» — Ливио Стефани
 1976 ─ «Плохие мысли» (Cattivi Pensieri,реж. Уго Тоньяцци) ─ Марио Марани
  — «Комната епископа» (La Stanza del vescovo, реж. Дино Ризи) — Темистокль Марио Оримбелли
 1977 — «Новые чудовища» (Nuovi Mostri, реж. Марио Моничелли, Дино Ризи и Этторе Скола) — муж / сын / повар
 1977 — «Первая любовь» (Primo amore, реж. Дино Ризи) — Уго Кремонези
  — «Большая пробка»(L’Ingorgo — una storia impossibile, реж. Луиджи Коменчини) — профессор
 1978 — «Клетка для чудиков» (La Cage aux folles, реж. Эдуар Молинаро) — Ренато Бальди
 1978 — «Кот» (Il gatto, реж. Луиджи Коменчини) — Амедео Пекораро
  — «Терраса» (La Terrazza, реж. Этторе Скола) — Амедео
  — «Воскресные любовники» (Les Seducteurs, реж. Брайан Форбс, Эдуар Молинаро, Дино Ризи и Джин Уайлдер) — Армандо
 1980 — «Клетка для чудиков 2» (La Cage aux folles II, реж. Эдуар Молинаро) — Ренато Бальди  — «Трагедия смешного человека» (La Tragedia di un uomo ridiculo, реж. Бернардо Бертолуччи)) — Примо Спаджиари
  — «» (Amici miei atto II, реж. Марио Моничелли) — граф Рафаэлло Машетти
  — «Дагобер» (Le Bon Roi Dagobert, реж. Дино Ризи) — Папа Римский Гонорий I
 1984 — «Бертольдо, Бертольдино и Дурья Башка» (Bertoldo, Bertoldino e il Cacasenno, реж. Марио Моничелли) — Бертольдо
  — «Клетка для чудиков 3» (La Cage aux folles III, реж. Жорж Лотнер) — Ренато Бальди
 1985 — «» (Amici miei atto III, реж. Нанни Лой) — Машетти
 1989 — «Толерантность» (Tolérance) — Мармант
 1990 — «Битва трёх королей» (The Battle of the Three Kings, реж.Сухейль бен Барка) — Карло ди Пальма

Награды и достижения 
 1967 год — Номинация на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля («Свисток в носу»).
 1968 год — Номинация на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле («Аморальный»).
 1981 год — Премия на МКФ в Канне («Трагедия смешного человека», Премия за лучшую мужскую роль).

Примечания

Литература 
 Уго Тоньяцци // Актёры зарубежного кино. Вып. 7. — М.: Искусство, 1978. — С. 185—201. — 223 с.

Ссылки 

Комики Италии
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую мужскую роль
Похороненные в метрополитенском городе Риме